Alioramini è una tribù della sottofamiglia dei tirannosauridi tirannosarini, costituita da dinosauri teropodi vissuti in Cina e in Mongolia, Asia, durante il Cretaceo superiore. La caratteristica principale che distingue questi generi dagli altri tirannosauridi è il muso, molto più lungo e stretto di quello degli altri tirannosauridi, e i denti che erano lunghi e stretti.

Tassonomia 
Questa tribù contiene unicamente due generi: Alioramus (dalla Formazione Nemegt, Mongolia) e Qianzhousaurus (dalla Cina).

Note

Collegamenti esterni 
 

Tirannosauridi